Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1984 года прошёл в Рованиеми (Финляндия) и Энгельберге (Швейцария). Медали разыгрывались в дисциплинах, не вошедших в программу Зимних Олимпийских игр 1984 в Сараево. 26 февраля в Энгельберге прошли соревнования по прыжкам с большого трамплина К120 среди мужских команд. 17 марта в Рованиеми на лыжном центре Оунасваара прошли соревнования по лыжному двоеборью (прыжки с нормального трамплина К90 и лыжная эстафета 3 × 10 км) среди мужских команд.

Лыжное двоеборье (эстафета — нормальный трамплин/3 × 10 км)

Медалисты

Результаты

Прыжки на лыжах с трамплина — большой трамплин среди команд

Медалисты

Соревнование

Медальный зачёт

Ссылки 
 Соревнования по лыжному двоеборью на сайте FIS
 Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на сайте FIS
 Результаты соревнований по лыжному двоеборью на sports123.com
 Результаты соревнований по прыжкам с трамплина на sports123.com
 Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925—1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996. ISBN 82-7164-044-5
 Hofer, Walter (FIS Race Director Ski Jumping). «AW: 1984 Team Large Hill Competition in Engelberg, SUI.» E-Mail to Chris Miller. 7 Aug 2006.

Спорт в Финляндии в 1984 году
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионаты мира в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Энгельберге
Февраль 1984 года
Март 1984 года
События 26 февраля
События 17 марта
Международные соревнования по лыжному спорту в Швейцарии
Спорт в Рованиеми